Parachute Regiment (Regno Unito) – reggimento paracadutisti del British Army.
 Parachute Regiment (India) – reggimento paracadutisti dell'Esercito dell'India.
 44 Parachute Regiment – reggimento paracadutisti del South African Army.